Ajak, város Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében;

Testrészek
Ajak, szájszerv;
Szeméremajkak, nemi szerv;
Nagyajkak;
Kisajkak;